

Persone 
 Carlo Nasi (1877-1935) – velista e calciatore italiano, di ruolo difensore
 Carlo Nasi (1853-1914) – avvocato e deputato italiano
 Giuseppe Nasi (...–1579) – personaggio influente alla corte del sultano ottomano Solimano il Magnifico e del figlio Selim II
 Grazia Nasi (1510-1569) – moglie di don Fransisco Mendes, ricco e potente commerciante di spezie, capo della comunità dei Marrani di Lisbona
 Guglielmo Nasi (1879-1971) – generale e politico italiano
 Leonella Nasi (1889-1975) – artista, grafica e illustratrice italiana
 Nunzio Nasi (1850-1935) – politico e ministro italiano
 Raffaele Nasi (1910–...) – fondista italiano
 Simona Nasi (1974) – attrice italiana
 Vincenzo Antonio Alemanni Nasi, noto anche come Alamanni (1679-1735) – arcivescovo cattolico, letterato e diplomatico italiano
 Virgilio Nasi (1880-1964) – avvocato e politico italiano

Altro
 1534 Näsi – asteroide della fascia principale
 Casina Nasi o Villino Nasi – edificio storico della città di Trapani
 Nasi – antica famiglia fiorentina
 Nāśī’ (ebraico: נָשִׂיא) – titolo che significa "principe" in ebraico biblico, "presidente" (del Sinedrio) in ebraico mishnahico, o semplicemente "presidente" in ebraico moderno
 Naši (Молодежное демократическое aнтифашистское движение «Наши», Movimento Giovanile Democratico Antifascista "Nostri") – movimento giovanile russo
 Nasi goreng – piatto tipico della cucina indonesiana 
 Palazzo Nasi – palazzo storico di Firenze